Robert Devereux peut se référer à :

 Robert Devereux (1565-1601),  d'Essex, militaire et homme politique anglais ;
 Robert Devereux (1591-1646),  d'Essex, officier d'armée anglais ;
 Robert Devereux (1932-2004),  Hereford ;
 Roberto Devereux tragédie lyrique de Gaetano Donizetti.